Hans Verhagen (1936-2004), Nederlands voetballer
 Hans Verhagen (1939-2020), Nederlands dichter, journalist, kunstschilder en filmmaker